Rice Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rice Lake, Ontario, sjö,

USA 

 Rice Lake, Wisconsin, ort (city) i Wisconsin, 
 Rice Lake, Wisconsin (town), ort i Wisconsin,